Valenzuela — род сеноедов семейства Caeciliusidae.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Цецилиусиды
Роды сеноедов